Hekaib néven több ókori egyiptomi is ismert.

 Hekaib (Pepinaht), a felső-egyiptomi 1. nomosz, Ta-Szeti kormányzója a VI. dinasztiabeli II. Pepi uralkodása alatt, később helyi kultusza alakult ki
 I. Hekaib, Elephantiné polgármestere a XII. dinasztia idején, I. Szenuszert alatt
 II. Hekaib, Elephantiné polgármestere a XII. dinasztia idején, III. Szenuszert és III. Amenemhat alatt
 III. Hekaib, Elephantiné polgármestere a XII. dinasztia idején, III. Amenemhat alatt
 Hekaibanh, Elephantiné polgármestere a XII. dinasztia idején, valószínűleg III. Amenemhat alatt